Možic lahko označuje:
 Možic; hrib v predgorju Julijskih alp, v neposredni bližini Soriške planine (gl. hribi.net);
 možic; umetno postavljen kup kamenja, zelo stara oznaka za smer;
 možic; beseda za manjšega moškega;
 možic; beseda za manjšo lutko ali figuro.